Il doppio del torneo di tennis Oberstaufen Cup 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Edwin Kempes e Petr Luxa che hanno battuto in finale Karsten Braasch e Jens Knippschild 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Ota Fukárek /  Ali Hamadeh (semifinali)
 Francisco Cabello /  Francisco Costa (semifinali)

 Edwin Kempes /  Petr Luxa (Campioni)
 Karsten Braasch /  Jens Knippschild (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Oberstaufen Cup 1999